Települések listái országok szerint
Salvador